WCE kan verwijzen naar:
 de Wet conflictenrecht echtscheiding, in 2012 opgegaan in Boek 10 Burgerlijk Wetboek (Nederland)
WC Experience, een Brabantse rockband
Windhoek College of Education, een hogeschool in Namibië